Люмен — одиниця вимірювання світлового потоку в SI.
 Люмен — простір між двома мембранами оболонки Клітинного ядра.
 Люмен — астероїд.
 Люмен — російський рок-гурт.